Kung-Fu Master peut désigner :
 Un jeu vidéo japonais sorti en 1984
 Un jeu vidéo japonais, suite de celui-ci sorti en 1990 sur Game Boy
 Un film français réalisé par Agnès Varda et sorti en 1987
 Un film chinois sorti en 2009